Walter Harm ist der Name folgender Personen:

* Walter Harm (Politiker) (1897–1964), deutscher Politiker
 Walter Harm (Biologe) (* 1925), deutscher Strahlenbiologe